Кубильо-дель-Кампо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19 км². Население — 100 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 (Sitio web oficial del Ayuntamiento)

Муниципалитеты Бургоса